East Arlington ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Arlington (Alabama), im Tuscaloosa County
 East Arlington (Massachusetts), im Middlesex County
 East Arlington (Vermont), im Bennington County
 East Arlington (Virginia), im Arlington County – nicht mehr existent

im NRHP gelistete Objekte:
 East Arlington Village Historic District, in Arlington, Vermont, ID-Nr. 96000689